Makedonska ćirilica ili makedonska azbuka (македонска азбука)  je službeno pismo u Makedoniji i jedino pismo u makedonskom. Suvremena makedonska azbukа se temelji na azbuci Krsta Misirkova i Vuka Karadžića. Naime, svi današnji makedonski glasovi su bili rabljeni u Misirkovom djelu, ali grafemi nisu bili isti. Tako su iz srpske azbuke uvedena slova љ, њ, j umjesto staromakedonskih slova л’, н’ и i, a umjesto slovo џ koristio se digraf дж (dž).

Azbuka

Makedonska azbuka ima 31 glas, i to su:

velika slova

mala slova

Napomena: Rukopisno pismo ove azbuke je veoma različito.

Azbuka makedonskih prosvjetitelja

Ova azbuka se ne razlikuje mnogo od današnje inačice. Razlike su u grafemima t.j. glasovi u obje verzije su iste, ali grafemi različiti. Tako se danas, umjesto starih makedonskih grafema upotrebljuju srpske posuđenice (ovo važi samo za slova џ, њ, љ i ј, dok su ostali isti kao u staroj makedonskoj azbuci).

Većina makedonskih prosvjetitelja je rabila ovu inačicu za pisanje. Često se umjesto izostavnika (apostrofa) rabilo mali jer.

Izvori

Pogledajte također
makedonski jezik
Makedonci
Makedonija

Vanjske poveznice

Makedonski jezik
Pismo
Ćirilica